Toponímia:
Muntanyes:
Roques Altes (Roses): muntanya situada al municipi de Roses (Alt Empordà)
Roques Altes (Fontanals de Cerdanya): muntanya situada al municipi de Fontanals de Cerdanya (Baixa Cerdanya)